(1974-), athlète portugaise ;
 Ana Dias (1984-), photographe portugaise ;
Ana Dias Lourenço (1957), femme politique angolaise.